{{Фильм
|РусНаз                     = Возвращение однорукого меченосца
|ОригНаз                    = 
|Изображение                = Возвращение однорукого меченосца.jpg
|Жанр                       = боевикприключенческий фильм
|Режиссёр                   = Чжан Чэ
|В главных ролях            = Джимми Ван
|Время                      = 101 мин
|Страна                     = 
|Продюсер                   = 
|Сценарист                  = Чжан Чэ
|Оператор                   = Гун Мудо
|Композитор                 = 
|Компания                   = Shaw Brothers
|Бюджет                     =
|Сборы                      = 1 295 394,20 HK$
|Язык                       = путунхуа
|Год                        = 1969
|Предыдущий фильм           = Однорукий меченосец
|Следующий фильм            = Новыйоднорукий меченосец
|imdb_id                    = 0064265}}
«Возвращение однорукого меченосца» (, ) — гонконгский фильм режиссёра Чжан Чэ, вышедший в 1969 году. Сиквел фильма Однорукий меченосец (1967).

 Сюжет 

Ведущему спокойную жизнь на ферме, однорукому Фан Гану предлагают принять участие в турнире по боевым искусствам два фехтовальщика. Пообещав жене Сяю Мань не возвращаться в мир боевых искусств, Фан Ган отклоняет предложение. Но вскоре становится ясно, что это предложение — ультиматум. Действительно, организаторы турнира, Восемь Королей, терроризируют регион уже два года, вызывают на турнир разные кланы и убивают их лидеров. Тем не менее, Фан Ган не вмешивается до тех пор, пока его жену не похищают.

 В ролях 

 Съёмочная группа 

 Компания: Shaw Brothers
 Продюсер: 
 Режиссёр: Чжан Чэ
 Сценарист: Чжан Чэ
 Ассистент режиссёра: , Ян Цзинчэнь
 Постановка боевых сцен: , Лю Цзялян
 Художник: Чань Кэйёй
 Монтажёр: Цзян Синлун
 Грим: Фан Юань
 Оператор: Гун Мудо
 Композитор: 

 Примечания 

 Ссылки 

   
 «Возвращение однорукого меченосца» на сайте Hong Kong Movie DataBase
 Рецензия на фильм на HKcinema.ru''. 

Фильмы-боевики Гонконга
Приключенческие фильмы Гонконга
Фильмы Shaw Brothers Studio
Фильмы на языке путунхуа
Фильмы о боевых искусствах
Фильмы Чжан Чэ
Фильмы-сиквелы
Фильмы Гонконга 1969 года